Jean-Claude Sensemat, né le  à Fleurance, est un homme d'affaires franco-canadien.

Biographie 
En , lors du suicide de son père, marchand de clôtures électriques, il reprend la boutique familiale puis crée un groupe d’outillage éponyme. 

Dans les années 1990, Sensemat participe à la création d'emplois dans le Gers et à l'aménagement du territoire en reprenant des friches industrielles. Si le système économique  est performant, l'image du PDG dans le département est écornée, selon Le Monde, en raison d'un  et d'une attitude autocratique. Jean-Claude Sensemat se présente, de son côté comme un autodidacte .

En , il rachète la marque horlogère Lip, alors en difficulté.   

En , il acquiert le nom Zavatta afin de commercialiser des jouets. Suivent Teppaz (accessoires audio) en  dont la relance ne viendra pas et Luis Ocana pour les vélos qui sera également un échec. Le but de ces opérations est toujours le même : vendre des produits sous des marques .  

Entre  et , il est Conseiller du commerce extérieur de la France.   

En , Sensemat est placé en redressement judiciaire. Au cours de la procédure, un administrateur judiciaire est visé par une information judiciaire pour « trafic d'influence, abus de confiance, recel, et détournements de fonds » après qu'il a détourné des chèques. L'année suivante, le groupe est repris par une société toulousaine.

En , il est nommé consul honoraire de la République d'Albanie.

En , il émigre  avec sa famille au Canada. Il ouvre à Montréal Gestion Geneen Inc., entreprise de gestion immobilière et financière.

En , il vend Lip à Jean-Luc Bernerd qui exploite la marque depuis dix ans.

Responsabilités 
Il est Vice-président de l’Union Patronale du Gers (1988-89), Président-fondateur du comité Gers Unicef (1989-94), Conseiller de la Banque de France du Gers (1994-2000), Vice-président de l'Union des Français de l'étranger à Montréal (2008-11).

Ecriture 
Il a écrit plusieurs ouvrages portant sur son parcours professionnel. Il crée Le Français Magazine en .

Décorations
 .
 .

 Distinctions 
 1995 : Manager (Midi-Pyrénées), Le Nouvel économiste.

PublicationsLa Patronade, éditions Olivier Orban, 1988.Un Moment de Gascogne, éditions La Gascogne, 1997.Le Délit d'Entreprendre, éditions de la Mezzanine, 2004.Comment j'ai sauvé LIP, éditions Entreprendre Robert Lafont, 2005.
 France quand tu trahis'', éditions Duroi, 2013.

Notes et références

Liens externes
 
 

Homme d'affaires français
Naissance en avril 1951
Naissance à Fleurance
Fleurance